Assi (Rab Assi) ist der Name folgender Gelehrter:
 Assi (1. Generation), babylonischer Amoräer
 Assi (3. Generation), palästinischer Amoräer

Assi ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Assi (Fluss), Fluss in Varanasi, Indien

Assi ist der Familienname folgender Personen:
 Enrico Assi (1919–1992), italienischer Geistlicher, Bischof von Cremona
 Ernest Patili Assi (1936–1996), togoischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Kara
 Jawad Assi (* 1979), palästinensischer Fußballschiedsrichter
 Laurent Aké Assi (1931–2014), ivorischer Botaniker
 Pacome Assi (* 1981), französischer Kickboxer

ASSI steht für:
 Area of Special Scientific Interest, Naturschutzgebiet in Nordirland, siehe Site of Special Scientific Interest
 Air Safety Support International, Zweigbereich der britischen Luftfahrtbehörde Civil Aviation Authority

Siehe auch:
 Assistent
 Asozialität
 Asi

ASSI